Il termine 5th Division (Quinta divisione) può applicarsi a varie unità militari a livello di divisione

Divisioni di fanteria 
 5th Division (Australian Army) – divisione di fanteria dell'Australian Army
 5th Infantry Division (British Army) – divisione di fanteria del British Army
 5th (Mhow) Division – divisione di fanteria del British Indian Army durante la prima guerra mondiale
 5th Indian Infantry Division – divisione di fanteria del British Indian Army durante la seconda guerra mondiale
 5th New Zealand Division – divisione di fanteria del New Zealand Army
 5th Infantry Division (United States Army) – divisione di fanteria dell'United States Army

Divisioni corazzate 
 5th Canadian Division – divisione corazzata del Canadian Army
 5th Armored Division (United States Army) – divisione corazzata dell'United States Army

Altre 
 5th Cavalry Division – ridesignazione della 2nd Indian Cavalry Division, divisione di cavalleria del British Indian Army
 5th Marine Division – divisione dell'United States Marine Corps